Mikołaj Tarło (chorąży sandomierski), zm. 1571
 Mikołaj Tarło (chorąży przemyski), zm. 1578
 Mikołaj Józef Tarło (zm. 1702) – cześnik litewski, starosta goszczyński
 Mikołaj Bartłomiej Tarło, zm. 1716 – biskup poznański